Alfredo Francesconi (1956) – nuotatore italiano
 Daniele Francesconi (1761-1835) – scienziato e bibliofilo italiano
 Ermenegildo Francesconi (1795-1862) – ingegnere e funzionario italiano
 Francesco Francesconi (1823-1892) – accademico e religioso italiano
 Fulvio Francesconi (1944) – ex calciatore italiano
 Gianluca Francesconi (1971) – ex calciatore italiano
 Gustavo Francesconi (1900–...) – calciatore italiano
 Jeanne Caròla Francesconi (1903–...) – cuoca e autrice napoletana
 Mario Francesconi (1934) – pittore e scultore italiano
 Silvio Francesconi (1952-2021) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano

Pagine correlate
Luca Francesconi